Orzechowscy herbu Ciołek – polski ród szlachecki
 Orzechowscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Orzechowscy herbu Oksza – polski ród szlachecki
 Orzechowscy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Orzechowscy herbu Topór – polski ród szlachecki